Williams FW24 — гоночный автомобиль команды Williams, участвовавший в Чемпионате мира Формулы-1 сезона  года.

История 

Новый болид основывался на своем предшественнике, но все же проигрывал Ferrari и McLaren в аэродинамической эффективности, хотя мотор BMW был самым мощным в пелотоне. На выступление команды косвенно повлиял уход Джефа Уиллиса в BAR. На FW24 гонщики завоевали семь поулов, болид заметно прибавил в надежности, но поддерживать в воскресенье субботний темп не удавалось.

Болид доказал свою конкурентоспособность, но был далек от Ferrari F2002. Лишь Ральфу Шумахеру удалось одержать победу, в Малайзии. Хуан-Пабло Монтойя выиграть в 2002 году так и не смог, несмотря на серию из 5 поул-позиций подряд. Колумбийцу удалось также установить ещё одно любопытное достижение - в квалификации перед Гран-при Италии он проехал свой круг со средней скоростью 259,049 км/ч, побив рекорд Кейо Росберга 17-летней давности, который был установлен тоже на Williams. В Чемпионате пилотов Монтойя стал третьим.

Williams занял вторую строчку Кубке Конструкторов с большим отставанием от Ferrari.

Результаты гонок

Ссылки 

Шасси Williams Формулы-1